Das Tennis-Herrendoppel in der Halle bei den Olympischen Sommerspielen 1912 wurde vom 6. bis 11. März im Tennispaviljongen ausgetragen.

Sieger der letzten Spiele von 1908 waren Arthur Gore und Herbert Roper Barrett, die diesmal erneut teilnahmen und erst im Halbfinale unterlagen. Das anschließende Spiel um Platz Drei verloren sie gegen Alfred Beamish und Charles Dixon mit 2:6, 0:6, 6:2, 6:4, 3:6 ebenfalls. Im Finale besiegten Maurice Germot und André Gobert aus Frankreich die Schweden Carl Kempe und Gunnar Setterwall in vier Sätzen.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel (Freiplatz)
1912 (Freiplatz)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912